Качулка може да се отнася за:
 Качулка (село)
 качулка (облекло)